Nagy Géza (1855–1915) régész, történész, néprajztudós
 Nagy Géza (1862–1910) római katolikus plébános
 Nagy Géza (1876–1938) zongoraművész
 Nagy Géza (1887–1971) református lelkész, teológiai tanár
 Nagy Géza (1892–1953) sakkozó, orvos
 Nagy Géza (1910–?) atléta, gátfutó, rövidtávfutó
 Nagy Géza (1914–1981) romániai magyar művelődésszervező, pedagógus, műfordító
 Szotyori Nagy Géza (1916–1978) műfordító, helytörténész
 Nagy Géza (1921–2003) szobrász
 Nagy Géza (1928–2001) irodalomtörténész, műfordító
 Nagy Géza (1929–2014) református lelkész, író
 Nagy Géza (1944) kémikus
 Nagy Géza (1954) festő